Zaba steht für

 eine Bank in Kroatien, siehe Zagrebačka banka
 ein Titularbistum Titularbistum Zaba
 in der Antike eine Insel bei Taprobane, vielleicht Little Basses Reef vor der Küste von Sri Lanka, siehe Zaba (Insel)

Außerdem ist Zaba Teil des Namens von
 August Kościesza-Żaba, einem polnisch-russischen Diplomaten
 Matt Zaba (* 1983) ist ein kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Żaba, Ortschaft in Niederschlesien in der Gmina Namysłów im Powiat Namysłowski in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Saba